Blue Clear Sky — студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 23 апреля 1996 года на лейбле MCA Nashville. Продюсером был Тони Браун и сам Стрейт. Диск дал два кантри-сингла на № 1 Hot Country Songs (Blue Clear Sky; Carried Away). Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков, он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и № 7 в Billboard 200 (США), его тираж превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «Blue Clear Sky» (Bob DiPiero, John Jarrard, Mark D. Sanders) — 2:52
 «Carried Away» (Steve Bogard, Jeff Stevens) — 3:19
 «Rockin' in the Arms of Your Memory» (Dean Dillon, Norro Wilson) — 4:16
 «She Knows When You’re on My Mind» (Wayne Kemp, Mack Vickery) — 3:15
 «I Ain’t Never Seen No One Like You» (Bruce Bouton, Mark Chesnutt, Roger Springer) — 3:13
 «I Can Still Make Cheyenne» (Aaron Barker, Erv Woolsey) — 4:14
 «King of the Mountain» (Larry Boone, Paul Nelson) — 3:28
 «Do the Right Thing» (Jim Lauderdale, Gary Nicholson) — 3:07
 «I’d Just as Soon Go» (Barker, Dillon) — 3:14
 «Need I Say More» (Clay Blaker, Roger Brown) — 4:50

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records